Balázs Tóth puede referirse a las siguientes personas:

 Balázs Tóth (futbolista, 1980) (1980-), futbolista húngaro;
 Balázs Tóth (futbolista, 1981) (1981-), futbolista húngaro;
 Balázs Tóth (taekwondo) (1983-), practicante de taekwondo húngaro;
 Balázs Tóth (futbolista nacido en 2004) (2004-), futbolista húngaro.